Ilişua két romániai település román neve:
 Alsóilosva Beszterce-Naszód megyében.
 Selymesilosva Szilágy megyében.